А́нна Хан:

 Хан, Анна (1906—1938) — американская серийная убийца.
 Хан, Анна (род. 1976) — американская шахматистка.